I6 eller I 6 eller I-6 kan syfta på:

 I 6 – ett infanteriförband inom svenska armén, se 1816–1927 Västgöta regemente
 I 6 – ett infanteriförband inom svenska armén, se 1928–1963 Norra skånska infanteriregementet